O sobrenome Fehr pode referir-se as seguintes pessoas:

 Brendan Fehr - Ator canadense
 Oded Fehr - Ator israelense

Desambiguações de sobrenomes